Васи́лий Зу́ев:
 Зуев, Василий Алексеевич (род. 1952) — советский и казахстанский учёный.
 
 Зуев, Василий Петрович (род. 1927) — советский машинист электровоза, Герой Социалистического Труда.
 Зуев, Василий Фёдорович (1754—1794) — русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской академии наук.